Leonardo di Francesco di Lazzaro Malatesta (ca 1483 – dopo il 1518) - pittore toscano
 Leonardo Grazia o Grazzi (1502-1548) - pittore toscano
 Leonardo da Pistoia - monaco al servizio di Cosimo de' Medici che scoprì il Corpus Hermeticum
 Leonardo da Pistoia - monaco domenicano, vissuto nel XIII secolo